Cal Miquel (Avià), masia a la comarca del Berguedà
 Cal Miquel (Castellfollit del Boix), masia a la comarca del Bages
 Cal Miquel (Vilanova de Prades), edifici a la comarca de la Conca de Barberà
 Cal Miquel de Muntanya, masia de la Coma, a la comarca del Solsonès
 Cal Miquel Pólvora, casa de Cornudella de Montsant, a la comarca del Priorat